TBK steht für:
 Tammerfors Bollklubb, finnischer Eishockeyverein, siehe Tappara
 TBK (Krankenkasse)
 Time-Bin-Kriterium
 Trichterbecherkultur der Jungsteinzeit

Tbk steht für:
 Teilblockkennzeichen, siehe Blockkennzeichen

tbk steht für:
 Calamian Tagbanwa (ISO-639-3-Code), eine der Kalamian-Sprachen

Abkürzung